Анабела Глорија Филомина Шјора () америчка је глумица, рођена 29. марта 1960. у Ведерсфилду (Конектикат).

Филмографија 

|-
| 2006. || Прогласите ме кривим || -{Find Me Guilty}- || ||
|-
| 2005. || || -{American Crime}- || ||
|-
| 2004. || || -{Chasing Liberty}- || ||
|-
| 2001. || || -{Above Suspicion}- || ||
|-
| 2001. || || -{King Of The Jungle}- || ||
|-
| 2000. || || -{Highball}- || ||
|-
| 2000. || || -{Sam the Man}- || ||
|-
| 1998. || Док будан сањам || What Dreams May Come || ||
|-
| 1998. || || -{New Rose Hotel}- || ||
|-
| 1997. || || -{Asteroid}- || ||
|-
| 1997. || || -{Little City}- || ||
|-
| 1997. || || -{Mr. Jealousy}- || ||
|-
| 1997. || || -{Cop Land}- || ||
|-
| 1996. || || -{The Funeral}- || ||
|-
| 1996. || || -{Underworld}- || ||
|-
| 1995. || || -{National Lampoon's Favorite Deadly Sins}- || ||
|-
| 1995. || || -{The Addiction}- || ||
|-
| 1995. || || -{The Cure}- || ||
|-
| 1995. || || -{The Innocent Sleep}- || ||
|-
| 1993. || || -{The Night We Never Met}- || ||
|-
| 1993. || || -{Romeo Is Bleeding}- || ||
|-
| 1993. || || -{Mr. Wonderful}- || ||
|-
| 1992. || || -{The Hand That Rocks The Cradle}- || ||
|-
| 1992. || || -{Whispers In The Dark}- || ||
|-
| 1991. || Љубавна грозница || Jungle Fever || ||
|-
| 1991. || || -{The Hard Way}- || ||
|-
| 1991. || || -{Prison Stories: Women On The Inside}- || ||
|-
| 1990. || || -{Reversal Of Fortune}- || ||
|-
| 1990. || || -{Cadillac Man}- || ||
|-
| 1990. || || -{Internal Affairs}- || ||
|-
| 1989. || || -{True Love}- || ||
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1964.
Америчке глумице